Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel ECM Prague Open) van 2008 vond plaats van 28 april tot en met 4 mei 2008 in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Akiko Morigami was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Vera Zvonarjova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in twee sets. Zvonarjova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2008.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Petra Cetkovská en Andrea Hlaváčková had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Hlaváčková speelde samen met Lucie Hradecká en wist haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, het Tsjechisch/Slowaakse team Iveta Benešová / Janette Husárová, moest al in hun openingspartij het hoofd buigen voor hun Chinese opponentes, Ji Chunmei en Sun Shengnan.

Het ongeplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Jill Craybas en Michaëlla Krajicek in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hlaváčková had daarnaast een eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; Hradecká drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2008
Praag